Albatros je lahko:
 predstavnik albatrosov, družine ptic iz reda cevonoscev
 Albatros - švedska oceanografska odprava
 Albatros - nemško letalsko podjetje 
 ime več letal:
 Aero L-39 Albatros
 Albatros D.I
 Albatros D.III
 Helff Albatros OY-9-54
 USS Albatros, ime več plovil Vojne mornarice ZDA: